Modello linear no-threshold  – Modello del danno causato dalle radiazioni ionizzanti
 Latvijas Neatkarīgā Televīzija – Televisione nazionale della Lettonia